El siguiente es un listado de Intendentes de la ciudad de Corrientes, capital de la provincia homónima, en la República Argentina. El mismo es elegido por voto popular por un período de cuatro años, junto con un/a viceintendente/a. El intendente es Eduardo Tassano desde el .

Referencias 

Intendentes de la ciudad de Corrientes